Милица Николаевна Ку́бли (22 июня 1918, Тверь — 2 февраля 2007, Петрозаводск) — советская певица (меццо-сопрано), Заслуженная артистка Карело-Финской ССР (1949).

Биография 
Окончила среднюю школу в г. Калинине, Калининское музыкальное училище по классу вокала.

В 1939 г. поступила в Государственное музыкальное училище имени Гнесиных, ученица Елены Фабиановны Гнесиной.

В 1942 г. Милица Николаевна стала певицей Ярославской областной филармонии, в 1943 г. — солисткой Государственного ансамбля песни и танца КФССР «Кантеле», участвовала в деятельности фронтовых бригад артистов.

Исполняла песни на разных языках народов СССР, пела в дуэте с карельскими певицами С. А. Рикка, Л. И. Теппонен.

В 1949 г. М. Н. Кубли присвоено звание заслуженной артистки Карело-Финской ССР.

С 1952 г. — солистка Карельской государственной филармонии.

Принимала участие во всех Неделях и Декадах карельского искусства в Москве.
Была первым исполнителем произведений Л. В. Вишкарёва, А. И. Голланда, Р. С. Пергамента, К. Э. Раутио, Г.-Р. Н. Синисало.
Многие произведения в исполнении М. Кубли были записаны на пластинки Всесоюзной фирмой грамзаписи «Мелодия».

С 1961 года — преподаватель вокала в Петрозаводском педагогическом училище № 1.

Шесть романсов в её исполнении занесены в золотой музыкальный фонд России.

Награды 
 Орден «Знак Почёта» (29 октября 1951).
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
 Заслуженная артистка Карело-Финской ССР (1949).

Примечания

Литература 
 Минич, А. Н. Кубли Милица Николаевна / А. Н. Минич // Карелия : энциклопедия. В 3 т. Т. 2. К-П. — Петрозаводск, 2009. — С. 119.
 Милица Кубли // Кантеле. Ритмы судьбы. — Петрозаводск, 2004. — С. 38.
 «Когда она пела, в зале плакали…» : [о карельской певице Милице Кубли] / публ. подгот. Анна Гриневич // Петрозаводск. — 2006. — 22 июня (№ 25). — С. 18.
 Годинова, А. Волшебный голос / Анна Годинова // Лицей. — 2007. — Март (№ 3). — С. 22.
 Всемогущий голос // ТВР-Панорама. — 1998. — 17 июня. — С. 8.
 Милица Николаевна Кубли : [некролог] // Курьер Карелии. — 2007. — 6 февраля — С. 8.
 Памяти М. Н. Кубли : 2 февр. 2007 г. перестало биться сердце заслуженной артистки Карелии Милицы Николаевны Кубли // ТВР-Панорама. — 2007. — 7 февраля (№ 6). — С. 3.
 Кубли, Е. В. «Гори, гори, моя звезда…» / Елена Кубли // Север. — Петрозаводск, 2014. — № 1/2. — С. 226—232. — ISSN 0131-6222

Ссылки 
 Сохнова Г. Певица Милица: голос так дивно звучал…
 Милица Кубли

Выпускники Музыкального училища имени Гнесиных
Меццо-сопрано
Заслуженные артисты Карело-Финской ССР